O Paysandú Fútbol Club é um clube uruguaio de futebol fundado em 2003, sediado na cidade de Paysandú.

Manda seus jogos no Estadio Parque Artigas, com capacidade para 25.000 torcedores. Desde a temporada 2006/07 que o clube está licenciado.

Villa Teresa

Clubes de futebol do Uruguai
Clubes de futebol fundados em 2003